Гини (, ) — многозначный термин.

 Гини — тали, основанные между одним двушкивным блоком и другим трехшкивным или (реже) между двумя трехшкивными.

Фамилия 
Известные носители:
 Гини, Ирини (1916—1946) — греческая коммунистка, участница антифашистского Сопротивления.
 Гини, Лука (1490—1566) — итальянский ботаник и врач, считающийся первым составителем гербария.
 Гини, Тим (род. 1962) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Примечания